Meaux (stad)
 graafschap Meaux
 arrondissement Meaux
 station Meaux
 bisdom Meaux
 brie de Meaux AOP, een kaassoort